La edición 103.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 24 de mayo y el 6 de junio de 2004 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas, el mismo número de tenistas con el que comenzó el cuadro individual femenino

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el argentino  Gastón Gaudio  logrando ganar su único título de Gran Slam al imponerse en la final a su compatriota Guillermo Coria.  

En la competición individual femenina la victoria fue para la rusa  Anastasiya Myskina logrando el  único título que lograría en un torneo del Gran Slam al imponerse a su compatriota Yelena Dementieva.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros finales

Categoría sénior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 2004
Deporte en Francia en 2004